Die Fußball-Landesliga Hamburg 1968/69 war die 24. Spielzeit der höchsten Amateurklasse in Hamburg. Die Landesliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Regionalliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam Altona 93 nach 16 Jahren aus der Regionalliga Nord wieder in die Landesliga, dazu die drei Aufsteiger TSV Duwo 08 (Rückkehr nach elf Spielzeiten), TuS Hamburg 1880 (Wiederaufstieg nach einem Jahr) und TuS Finkenwerder (Rückkehr nach 20 Jahren).

Sieger wurde der Langenhorner TSV. Zusammen mit dem Zweitplatzierten TSV Uetersen, die sich im Entscheidungsspiel gegen den VfL Pinneberg durchgesetzt hatte, nahm er an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord teil. Dort verpassten beide als Dritter bzw. Letzter ihrer Gruppe den Aufstieg.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten vier Plätzen absteigen. Der TuS Hamburg 1880 und der TuS Finkenwerder mussten die Liga nach einer Saison wieder verlassen, TSG Bergedorf nach vier Spielzeiten und der Wilhelmsburger FV 09 nach zwölf Jahren.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Tabellen der Landesliga Hamburg 1968/69 auf f-archiv.de
 Landesliga Hamburg 1968/69 auf den Seiten der Agentur für Information und Statistik

1968
Fußballsaison 1968/69